Каба́ева — фамилия, женская форма фамилии Кабаев.

 Кабаева, Алина Маратовна (род. 1983) — российская гимнастка.
 Кабаева, Татьяна Николаевна (более известна как Овечкина; род. 1950) — советская баскетболистка.